Melo se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Gabriel A.R. Melo
 María Cecilia Melo